Hours (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques
Hours (David Bowie), een album van de Britse zanger David Bowie
Hours (Funeral for a Friend), een album van de Welshe rockband Funeral for a Friend
Hours (film), Amerikaanse film uit 2013

Zie ook
The Hours (doorverwijspagina)